Hakojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suuri Hakojärvi, sjö, Södra Savolax, 
 Hakojärvi (sjö, lat 64,90, long 28,55), Kajanaland, 
 Hakojärvi (sjö, lat 64,67, long 28,93), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar